28. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 28. Armee (Rote Armee)
 28. Armee (Japanisches Kaiserreich)